Southampton é o nome de várias localidades no mundo, tais como:

Futebol
 Southampton Football Club, clube de futebol inglês.

Canadá 
 Southampton (Ontário)

Reino Unido 
 Southampton

Estados Unidos 
 Southampton (Massachusetts)
 Southampton (Nova Jérsei)
 Southampton (Nova Iorque), uma vila
 Southampton (vila de Nova Iorque), uma aldeia dentro da vila de Southampton, Nova Iorque
 Southampton (Pensilvânia)
 Southampton (Virgínia)
 Southampton Township, Pensilvânia

Ver também 
 South Hampton, New Hampshire

Desambiguações de topônimos